Nocito ist der Familienname folgender Personen:

 Jason Nocito (* 1973), US-amerikanischer Fotograf
 Pietro Nocito (1841–1904), italienischer Jurist, Hochschullehrer und Politiker

Nocito steht für:
 Nocito (Huesca), spanischer Ort in der Provinz Huesca

Siehe auch:
 Bentué de Nocito, spanischer Ort in der Provinz Huesca